Fridrich III. Sicilský ( Federico il Semplice,  Fidiricu lu Sìmprici,  Frederic el Simple nebo el Senzill, 4. prosince 1341 Catania – 27. července 1377 Messina) byl sicilský král a vévoda z Athén a Neopatrie.

Život 
Byl mladším ze dvou synů sicilského krále Petra II. a jeho ženy Alžběty, dcery korutanského vévody Oty III. Na trůn usedl roku 1355 po svém starším bratrovi Ludvíkovi, který podlehl morové epidemii. Regentkou mladého krále se stala starší sestra Konstancie a po ní do roku 1357 Eufémie.

Roku 1361 se Fridrich oženil s bratrovou bývalou snoubenkou Konstancií, dcerou aragonského krále Petra IV. Z krátce trvajícího manželství se narodila jediná dcera Marie, budoucí dědička království. Spor se sousedním neapolským královstvím se pokusil zažehnat svým druhým sňatkem s Antonií, dcerou andrijského vévoda Francesca. Antonie zemřela roku 1374 a další sňatkové spojení krále bylo plánováno s Antonií, dcerou milánského vévody Bernaba Viscontiho. Jednání o sňatku přerušila králova smrt v létě 1377. Byl pohřben pohřben v kapli sv. Kříže v katedrále v Catanii.

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy 
 
 
 Fridrichův náhrobek v katedrále v Catanii

Barcelonská dynastie
Sicilští králové
Vévodové z Athén
Vévodové z Neopatrie
Narození v roce 1341
Narození 4. prosince
Narození v Catanii
Úmrtí v roce 1377
Úmrtí 27. července
Úmrtí v Messině
Pohřbení v katedrále v Catanii
Muži